Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Livry » :

 le régiment de Livry cavalerie (1676-1689) 
 le régiment de Livry cavalerie (1699-1718) 

Homonymie d'unités militaires